

Bałtyk Gdynia w Pucharze Polski 

Puchar Polski w piłce nożnej
Polskie kluby w rozgrywkach w piłce nożnej
Bałtyk Gdynia